Gouvernement Khaled Bahah peut désigner :
 le premier gouvernement Khaled Bahah, du  au  ;
 le second gouvernement Khaled Bahah, du  au .

Voir aussi 
 Khaled Bahah